Термин Огњица има више значења:

 Oман (биљка)
 Грозница, медицински симптом